Alles hört auf mein Kommando heißen die Filme
 Alles hört auf mein Kommando (1934), deutsche Komödie
 Alles hört auf mein Kommando (1985), US-amerikanische Komödie